Le nom Transnistrie peut désigner en français trois entités historico-géographiques aux territoires et statuts différents :
 Transnistrie, région à cheval sur la Moldavie et l'Ukraine entre les fleuves Dniestr et Boug méridional, habitée par des populations roumanophones, ukrainiennes et russes ;
 Transnistrie, région autonome à majorité slavophone, division administrative de la République de Moldavie ;
 Transnistrie, république autoproclamée séparatiste hors de la souveraineté du gouvernement moldave, non reconnue internationalement.